Адельфий () – мужское имя латинского происхождения.

Известные носители 
 Адельфий Британский — епископ из Римской Британии, участвовавший в Арльском соборе 314 года
 Адельфий — консуляр Галатии в 392 году
 Адельфий I — епископ Лиможа (около 420 года)
 Адельфий II — епископ Лиможа в V веке
 Адельфий — епископ Пуатье в первой трети VI века
 Адельфий III — епископ Лиможа в конце VII века